Ренуа́р () — французская фамилия

Известные носители 
 Ренуар, Антуан-Огюст (1765—1853) — французский писатель, библиограф, книготорговец, типограф и политик.
 Ренуар, Пьер Огюст (1841—1919) — выдающийся французский художник-импрессионист.
 Ренуар, Жан (1894—1979) — выдающийся французский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер; сын Огюста Ренуара.
 Ренуар, Маргерит (1906—1987) — французский монтажёр.
 Ренуар, Пьер (1885—1952) — французский актёр; сын Огюста Ренуара.
 Ренуар, Франсуа Жюст Мари (1761—1836) — французский писатель-драматург и филолог, член французской академии.
 Ренуар, Клод (1913—1993) — французский кинооператор.
 Ренуар, Рита (1938—2016) — французская актриса.
 Ренуар де Вилайе, Жан-Жак (1607—1691) — французский государственный деятель.